Katzenwiege bezeichnet:

 Fadenspiel
 Katzenwiege (Roman), engl. Cat's Cradle, Roman von Kurt Vonnegut